Tape ("nastro" in lingua inglese) può indicare:

 Tape – piatto diffuso nell'Asia orientale e nel sud-est asiatico
 Tape – villaggio della regione di Sagaing, in Birmania
 Tape – opera teatrale del 1999 di Stephan Belber
 Tape – film del 2001 diretto da Richard Linklater
 TAPE Inc. – società di produzione televisiva filippina
 Moughini Tape – calciatore ivoriano

Pagine correlate 
 Nastro